Andrej Golubev – tennista kazako
 Sergej Golubev – bobbista russo
 Vladimir Golubev – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico (dal 1991 russo)